Natalja Nikołajewna Iwanowa (ur. 1971) – rosyjska zawodniczka taekwondo
 Natalja Nikołajewna Iwanowa (ur. 1981) – rosyjska lekkoatletka, płotkarka i sprinterka
 Natalja Iwanowa – rosyjska piosenkarka i kompozytorka, współwykonawczyni kompilacji Pięć oceanów
 Natalja Iwanowa – radziecka biathlonistka
 Natalja Iwanowa – radziecka, rosyjska a od 2002 roku tadżycka zapaśniczka w stylu wolnym